Termin GML ima više značenja.
 Game Maker Language
 Generalizovani jezik za označavanje ()